A Lei do Uno (conhecida também como O Material de Ra) é uma série de transcrições de 106 sessões mediúnicas de suposta autoria de uma inteligência coletiva que se desenvolveu há cerca de 2 bilhões de anos no planeta Vênus e se auto intitula um complexo de memória social chamado Ra, um grupo de almas individuais, em um grau maior de evolução espiritual, que foram canalizadas em transe profundo por Carla L. Rueckert (McCarty) no início dos anos 80. A série apresenta as transcrições exatas do diálogo entre Don Elkins e Ra, e foi publicada entre 1982 e 1998 pela Schiffer Books. A editora atribuiu a autoria a Don Elkins, Jim McCarty, e Carla L. Rueckert. 

O Material propõe um sistema teológico e teosófico sem precedentes, estruturando o universo e a jornada da consciência através dele com inédita maestria e profundidade. Neste sistema, o propósito do universo é o desenvolvimento da consciência, que é a substância fundamental de toda a existência, através de densidades de luz. Sendo a primeira densidade a matéria inanimada, ou elementais passivos (água e terra), que sofrem ação dos elementais ativos (fogo e ar), moldando-os e capacitando a formação da vida, gerando assim o reino animal e vegetal da segunda densidade de consciência, que por meios naturais da evolução espiritual (ou de consciência) alcançam um estágio que os capacita experimentar a vida auto-consciente, ou de terceira densidade. Esta evolução é baseada em um sistema de octavos, sendo que a oitava densidade é o retorno ao criador para a formação de um novo octavo. O processo de seleção daquelas almas capacitadas a progredir através das densidades é chamado de Colheita e é exatamente neste estágio que a Terra se encontra atualmente, numa colheita para a quarta densidade espiritual, ou de consciência.

Um outro ponto-chave apresentado no Material é o conceito de Andarilhos, que são almas mais evoluídas espiritualmente que vieram à Terra para auxiliar na colheita de quarta densidade. O entendimento do papel dos Andarilhos no desenvolvimento da Colheita demanda o entendimento de outro conceito tratado no Material que é a Consciência Planetária, que é a soma da vibração de consciência de todos os seres terrenos. Quando os Andarilhos nascem aqui eles passam a fazer parte dessa Consciência Planetária e têm a oportunidade de alimentá-la com a pureza de coração e vibrações de amor e entendimento são mais eficientemente difundidas na Consciência Planetária, ou como Carl G. Jung a batizou, o inconsciente coletivo.

O Material de Ra deixa claro a relação íntima entre a evolução espiritual e o fenômeno ÓVNI. Segundo Ra, o que nós chamamos de ÓVNIs são, quando positivos em essência, entidades de densidades de consciência mais elevadas que têm como intuito semear na consciência humana o fato de que nós não estamos sozinhos e que há muito mais a se levar em consideração em nossas próprias existências do que o que nossos sentidos nos oferecem. E o que os impede de interagir diretamente conosco é a chamada primeira distorção da Lei do Uno, a Lei do Livre Arbítrio, ou Lei da Confusão.

Existem também entidades no caminho negativo da evolução espiritual que fazem o papel contrário e usam o fenômeno ÓVNI para difundir medo e terror, usando basicamente a ideia do fim do mundo como instrumento em tais contatos.

Ligações externas

A Lei do Uno - Tradução em Português

Website oficial da L/L Research